<noinclude>
Рубіна — жіноча форма прізвища .

Відомі носії 
 Айєша Рубіна (. 1969) — індійський мусульманський педагог, соціальний працівник, громадська діячка.
 Рубіна Алла Давидівна (. 1944) — головний балетмейстер Національного російського драматичного театру імені Лесі Українки та Національної українського театру Івана Франка.
 Рубіна Діна Іллівна (. 1953) — російська письменниця, кіносценарист.
 Рубіна Ріва Рувимівна (1906-1987) — єврейська радянська письменниця, перекладач, критик, літературознавець.
 Рубіна Серафима Семенівна (більш відома під прізвищем  Юнгай; 1914-1993) — радянський композитор, піаніст, педагог.